Blow-Up, een Amerikaanse film uit 1966
 Blow Up!, een computerspel uit 1987
 Blow Up (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma van RTL 4
 Blow Up Records, een Brits platenlabel